Lyle ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lyle (Alabama), im Coosa County
 Lyle (Kansas), im Decatur County
 Lyle (Minnesota), im Mower County
 Lyle (Washington), im Klickitat County

Lyle ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Lyle (1759–1825), US-amerikanischer Politiker
 Archibald Lyle (1886–?), schottischer Fußballspieler
 Dan Lyle (* 1968), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 David Lyle, kanadischer Schauspieler, Schauspiellehrer, Synchronsprecher und Kurzfilmschaffender
 Graham Lyle (* 1944), schottischer Musiker, siehe Gallagher and Lyle
 Hilliard Lyle (1879–1931), kanadischer Lacrossespieler und Offizier
 John E. Lyle (1910–2003), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Lyle, siehe J. Lyle, US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Nancy Lyle (1910–1986), britische Tennisspielerin
 Richard Lyle (* 1950), schottischer Politiker
 Ron Lyle (1941–2011), US-amerikanischer Boxer
 Sandy Lyle (* 1958), schottischer Golfer
 Tom Lyle (1953–2019), US-amerikanischer Comiczeichner